Ел Мапаче има више значења:

 Ел Мапаче (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мапаче (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мапаче (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мапаче (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику